Albert – imię męskie pochodzenia germańskiego
 (719) Albert – planetoida w Układzie Słonecznym
 Albert – polska sieć handlowa
 Albert – czeska sieć handlowa
 Albert – bohater powieści Msza za miasto Arras

Osoby 
 Albert – antypapież w 1102
 Albert (1397–1439) – król Węgier od 1437, arcyksiążę Austrii od 1404 jako Albert V, król Czech od 1437 jako Albrecht, król Niemiec od 1438 jako Albrecht II.
 Albert (1819–1861) – książę Wielkiej Brytanii i Irlandii, mąż królowej Wiktorii
 Albert z Aix, XII w. – historyk
 Albert (1864–1892) – książę Clarence i Avondale
 Albert Brudzewski, (łac. Albertus de Brudzewo; 1445–1497) – polski astronom, filozof i matematyk, profesor Akademii Krakowskiej.
 Albert strzelecki, (XIV w.) – książę strzelecki 1313-1366/1375
 Albert Wettyn (1934-2012) – książę z dynastii Wettynów
 Albert Wielki (ur. między 1193 a 1200, zm. 1280) – filozof scholastyczny, dominikanin.
 Carl Albert (1908–2000) – amerykański prominentny polityk, działacz Partii Demokratycznej.
 Hans Albert (ur. 1921) – niemiecki filozof i socjolog.
 Albert I – Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego artykułu.
 Albert II – Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego artykułu.
 Albrecht – Nazwa tego hasła odnosi się do więcej niż jednego artykułu.
 brat Albert – Adam Chmielowski – polski zakonnik, założyciel zgromadzenia albertynów, artysta malarz, kanonizowany
 Albert – wójt Krakowa, przywódca buntu mieszczan krakowskich 1311–1312

Nazwy geograficzne 
 Albert (Somma) – miasto we Francji
 Alberta – prowincja Kanady
 Jezioro Alberta – jezioro w Afryce
Miejscowości w USA:
 Albert – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
Gminy w USA:
 Albert (ang. Albert Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montmorency
 Albert (ang. Albert Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Benson

Inne 
 Albert Rosenfield – efemeryczny zespół muzyczny założony przez braci Jacka „Jacko” (z zespołu Hey) i Marka „Bruno” Chrzanowskich (z zespołu Wilki)

Zobacz też